Рут Форд (,  — ) — американская актриса, а также модель и сценарист.

Биография 
Рут родилась 7 июля 1911 года в Брукхейвене, Миссисипи. В дальнейшем она перебралась в штат Теннесси, где её родители были управляющими отеля в городке Кларксвилл. Актёрскую карьеру она начала в театре Орсона Уэллса «Меркури». У Рут и Орсона сложились добрые отношения, и в 1943 году она заявила в одной из местных газет, что Уэллс стал крёстным её двухлетней дочери Шейлы. Орсон также помог ей перебраться в Голливуд, где Рут подписала контракты с «Columbia Pictures» и студией «Warner Bros.» Там же началась и карьера Рут в качестве модели. Она позировала для журналов «Town and Country», «Mademoiselle», а также для парижских и лондонских изданий «Vogue» и «Harpers».

В 1940-х годах она вышла замуж за актёра Питера Ван Эйка, но брак не был успешным и вскоре распался. В 1952 году Рут вышла замуж за актёра Захари Скотта и они были вместе до его смерти в 1965 году. Дружила с Уильямом Фолкнером, с которым познакомилась ещё в колледже.

Рут Форд скончалась 12 августа 2009 года в возрасте 98 лет в своём доме в Нью-Йорке.

Младший брат — поэт, прозаик, издатель Чарлз Генри Форд (1913—2002), был любовником Павла Челищева.

Избранная фильмография 
 Так хочет леди (1942) — Миртл
 Ключи от царства небесного (1944) — Сестра Клотильд
 Вильсон (1944) — Маргарет Уилсон
 Женщина, которая вернулась (1945) — Рут Гибсон
 Странное воплощение (1946) — Джейн Караски
 Играй как по писаному (1972) — Карлотта
 Слишком страшно, чтобы кричать (1985) — Ирма

Сценарии 
 Убежище (1961)

Ссылки 

Фотомодели США
Фотомодели по алфавиту
Актрисы театра США
Жители «Дакоты»
Киноактрисы США